Nadine Tagliari Farias Anflor também conhecida como Delegada Nadine (Getúlio Vargas, ) é uma política brasileira filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Carreira 
Foi a primeira mulher a Chefiar a Polícia Civil do Estado em 180 anos de história da Instituição, no período de 2019 até início de 2022 e contribuiu diretamente para a redução dos principais índices de criminalidade no Rio Grande do Sul.  

Delegada de Polícia há 18 anos, desde 2004 quando passou no concurso para função, Nadine foi titular da Delegacia da Mulher da Capital. Tornou-se a primeira mulher presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, tendo sido eleita também presidente do Conselho Nacional de todos os Chefes de Policia do Brasil. Graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo.

Deputada Estadual 
Nas eleições estaduais de 2022 foi eleita deputada estadual pelo PSDB, a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a 56ª legislatura (2023 — 2027) com 40.937 votos.

Naturais de Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul)
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira